Усть-Вымь — название ряда географических объектов в Республике Коми:

 Усть-Вымь
 Усть-Вымь (сельское поселение)

См. также 

 Вымь